Clatterbuck est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1932-2004), joueur américain de football américain
 (c. 1984), criminel américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme